Макси́м Андре́ев:
 Андреев, Максим Валентинович (род. 1977) — российский учёный и общественный деятель, профессор Казанского юридического института МВД России.
 Андреев, Максим Владимирович (род. 1988) — российский футболист.